Георги Гюров:
* Гюров, Георги (более известен как Марко Леринский, 1862—1902) — болгарский и македонский революционер.
 Гюров, Георги (род. 1942) — болгарский футболист и тренер.